Bring the Noise – brano musicale dei Public Enemy del 1987
 Bring the Noise – programma televisivo italiano
 Bring the Noise – programma televisivo britannico